Василий — мужское личное имя.

Носители

Государственные деятели

Византия 
 
 Василий Великий Комнин (ум. 1340) — император Трапезундской империи в 1332—1340 годах.
 Василий Лакапин (ум. ок. 985) — первый министр (паракимомен), фактически верховный правитель Византии с 945 по 985 год (с перерывом в 959—963 годах).

Русские княжества и Русское царство

Царь, царевичи 
 Василий IV Иванович (Василий Шуйский; 1552—1612) — русский царь в 1606—1610 годах.
 Василий Иванович (1563) — царевич, сын Ивана IV Грозного, умерший во младенчестве.
 Василий Михайлович (1639) — царевич, сын Михаила Фёдоровича, умерший во младенчестве.

Великие князья Московские 
 Василий I Дмитриевич (1371—1425) — великий князь Московский и Владимирский (с 1389 года), старший сын Дмитрия Ивановича Донского и великой княгини Евдокии.
 Василий II Тёмный (1415—1462) — великий князь Московский (с 1425 года), сын Василия I Дмитриевича и Софьи Витовтовны.
 Василий III (1479—1533) — великий князь московский (с 1505 года), сын Ивана III Великого и Софии Палеолог, отец Ивана IV Грозного.

Прочие князья 
 
 Василий Алексеевич (XVII—XVIII века) — царевич Сибирский.
 
 
 Василий Всеволодович (не позже 1229—1249) — князь ярославский, святой Русской православной церкви.
 Василий Давидович Грозные Очи (ум. 1345) — князь ярославский.
 Василий Данилович Пеньков (ум. 1552) — князь ярославский, военный деятель.
 Василий Дмитриевич Кирдяпа (ок. 1350—1403) — князь суздальский и городецкий.
 
 
 
 Василий Мстиславич (ум. 1218) — князь новоторжский, старший сын Мстислава Мстиславича Удатного, новгородский святой.
 Василий Пантелеймонович (ум. после 1339) — карачевский княжич, сын Пантелеймона Мстиславича.
 
 
 Василий Фёдорович Китай Шуйский (ум. 1496) — князь, наместник Ивана III в Новгороде и Пскове.

Прочие 
 Василий Григорьевич Лошак Колычёв (XV век) — основатель дворянского рода Лошаковых-Колычёвых (впоследствии Колычёвы).

Другие 
 Флавий Цецина Деций Василий (V век) — политический деятель Западной Римской империи, консул 463 года. Его сыновья:
 Деций Марий Венанций Василий — консул 484 года;
 Цецина Маворций Василий Деций — консул 486 года.
 Василий (ум. 666) — герцог Неаполя.
 Василий Лупу (1595—1661) — молдавский господарь.
 Василий III Петрович (1709—1766) — митрополит и правитель Черногории.

Религиозные деятели 
 Василий (X век) — христианский греческий писатель-богослов, экзегет, архиепископ Новых Патр.
 Василий (ум. 1372) — епископ Тверской.
 Василий (ум. 1352) — архиепископ Новгородский и Псковский (с 1330 года).
 Василий (IV век) — епископ Херсонесский, священномученик.
 Василий (1914—1998) — епископ Польской православной церкви, митрополит Варшавский и всея Польши.

 Василий I (ум. 1295) — епископ Рязанский и Муромский.
 Василий I Скамандрин (X век) — патриарх Константинопольский в 970—973 или 974 годах.
 Василий II (ум. ранее 1360) — епископ Русской церкви, епископ Рязанский и Муромский.
 Василий II Каматерос (XII век) — патриарх Константинопольский в 1183—1186 годах.
 Василий III (1846—1929) — патриарх Константинопольский.

 Василий Амасийский (ок. 296—322) — епископ Амасийский, священномученик.
 Василий Анкирский (IV век) — христианский святой, священномученик.
 Василий Афинянин (III век) — христианский святой, мученик.
 Василий Блаженный (Василий Нагой; 1469—1552) — православный святой, московский юродивый.
 Василий Богомил (ум. 1118) — проповедник учения богомилов.
 Василий Великий (), Василий Кесарийский (; 330—379) — святитель, архиепископ Кесарии Каппадокийской, церковный писатель и богослов.
 Василий Виссарион (Виссарион Никейский; 1403—1472) — византийский учёный, деятель Ферраро-Флорентийского собора, впоследствии кардинал.
 Василий Глубокореченский — игумен IX века, почитаемый греческой церковью.
 Василий Декаполит (ум. ок. 750) — византийский монах, преподобный, исповедник.
 Василий Кадомский (1776—1848) — рязанский святой, юродивый.
 Василий Каменский — вологодский святой.
 Василий Кинешемский — см. Василий (Преображенский).
 Василий Константинопольский — святой мученик VII века.
 Василий Мангазейский (ок. 1588 — ок. 1602) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Василий Острожский (1610—1671) — епископ, святой Сербской православной церкви.
 Василий Новый (ум. 944 или 952) — православный византийский святой, прославившийся аскетизмом, исцелением больных и прозорливостью. Широко известен агиографический памятник «Житие Василия Нового».
 Василий Павлово-Посадский (Василий Иванович Грязнов; 1816—1869) — православный подвижник, святой Русской православной церкви, известный проповедью среди старообрядцев.
 Василий Парийский (? — начало IX века) — епископ города Пария, почитается Православной церковью в лике исповедников.
 Василий Печерский (ум. 1098) — преподобномученик Русской православной церкви.
 Василий Хахульский (ок. 981 — после 1040) — монах Грузинской православной церкви, почитаемый как преподобный.
 Василий Эмесский (IX век) — христианский писатель, агиограф, епископ Эмесский.

 Василий (Астериу) (1835—1910) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Анхиалоса и Смирны.
 Василий (Беляев) (1870 — не ранее 1931) — епископ Русской православной церкви, епископ Бутурлиновский, викарий Воронежской епархии.
 Василий (Блацос) (1923—2012) — епископ Иерусалимской православной церкви, митрополит Кесарийский, ипертим и экзарх Первой Палестины.
 Василий (Богдашевский) (1861—1933) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Каневский, викарий Киевской епархии.
 Василий (Богоявленский) (1867—1918) — архиепископ Черниговский и Нежинский, причислен к лику святых Русской православной церкви.
 Василий (Вадич) (род. 1945) — епископ Сербской православной церкви, епископ Сремский.
 Василий (Варвелис) (род. 1969) — епископ Александрийской православной церкви, в 2014—2016 годах епископ Ботсванский.
 Василий (Васильцев) (1928—1998) — епископ Русской православной церкви, епископ Кировоградский и Александрийский.
 Василий (Веинович) (1928—1997) — епископ Сербской православной церкви, в 1994—1997 годах — епископ Милешевский.
 Василий (Величковский) (1903—1973) — украинский грекокатолический епископ, блаженный Католической церкви.
 Василий (Гондикакис) (род. 1936) — священнослужитель Константинопольской православной церкви, архимандрит, богослов, духовный писатель, настоятель монастыря Ставроникита.
 
 Василий (Димопуло) (ум. 1934) — священнослужитель Константинопольской православной церкви, архимандрит, представитель Константинопольского и Александрийского патриархов в Москве.
 Василий (Дохторов) (1872 — ок. 1938) — епископ Русской православной церкви, епископ Каргопольский, викарий Олонецкой епархии.
 Василий (Зеленцов) (1870—1930) — епископ Русской православной церкви, епископ Прилукский, викарий Полтавской епархии.
 Василий (Златолинский) (род. 1932) — епископ Украинской православной церкви (Московского патриархата), в 1992—2009 годах архиепископ Запорожский и Мелитопольский.
 Василий (Зуммер) (1885—1923) — епископ Русской православной церкви, епископ Суздальский.
 Василий (Караяннис) (род. 1948) — епископ Кипрской православной церкви, митрополит Константский, проедр Аммохостоса.
 Василий (Качавенда) (род. 1938) — епископ Сербской Православной Церкви, епископ Зворницко-Тузланский.
 Василий (Кишкин) (1745—1831) — священнослужитель Русской православной церкви, иеромонах, прославленный в лике святых, преподобный.
 Василий (Кодсие) (род. 1976) — епископ Антиохийской православной церкви, митрополит Австралийский, Новозеландский и Филиппинский.
 Василий (Колокас) (1953—2014) — епископ Константинопольской и Элладской православных церквей, митрополит Элассонский, ипертим и экзарх Олимпии.
 Василий (Комвопулос) (1877—1941) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Драмский и Филиппский.
 Василий (Костич) (1907—1978) — епископ Сербской православной церкви, церковный учёный и переводчик.
 Василий (Кривошеин) (1900—1985) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Брюссельский и Бельгийский. Учёный-патролог.
 Василий (Кулаков) (род. 1971) — епископ Русской православной церкви, епископ Николаевский, викарий Хабаровской епархии.
 Василий (Лебедев) (1894—1937) — деятель обновленчества, впоследствии епископ Русской православной церкви на покое.
 Василий (Левитов) (1824—1892) — епископ Русской православной церкви, епископ Пензенский и Саранский.
 Василий (Лостен) (род. 1930) — епископ Украинской грекокатолической церкви в США, в 1977—2006 годах епископ Стемфордский.
 Василий (Лужинский) (1791—1879) — епископ Грекокатолической, затем Русской православной церкви, архиепископ Полоцкий и Витебский.
 Василий (Мангра) (1850—1918) — предстоятель румынской Трансильванской митрополии.
 Василий (Мога) (1774—1845) — епископ Трансильванский Карловацкой митрополии.
 Василий (Михайлов) (1847—1927) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Доростольский и Червенский.
 Василий (Надеждин) (Василий Московский; 1895—1930) — священник Русской православной церкви, почитаемый как священномученик.
 Василий (Павловский) (1880—1945) — епископ Русской православной церкви заграницей, епископ Венский, викарий Берлинской епархии.
 Василий (Пападопулос) (1884—1969) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Флоринский.
 Василий (Паскье) (род. 1958) — архимандрит Русской православной церкви, наместник Свято-Троицкого мужского монастыря в Чебоксарах.
 
 
 Василий (Пронин) (1914—1997) — архимандрит Русской православной церкви, учёный.
 Василий (Ратмиров) (1881 — ок. 1970) — епископ Русской православной церкви.
 Василий (Родзянко) (1915—1999) — епископ Православной церкви в Америке, епископ Сан-Францисский и Западно-Американский.
 Василий (Росляков) (1960—1993) — иеромонах Русской православной церкви, убитый в Оптиной пустыни 18 апреля 1993 года.
 Василий (Федак) (1909—2005) — митрополит Виннипега и всей Канады, предстоятель Украинской православной церкви в Канаде (с 1990 года в составе Константинопольской православной церкви).
 Василий (Царевский) (1848—1902) — епископ Русской православной церкви, епископ Старицкий, викарий Тверской епархии.
 Василий (Цветков) (1867—1937) — архимандрит Русской православной церкви, преподобномученик.
 Василий (Циопанас) (род. 1939) — епископ Константинопольского патриархата, епископ Аристийский, викарий Германской митрополии.
 Василий (Шуан) (1888—1962) — епископ Пекинский и Китайский, предстоятель Китайской автономной православной церкви.
 Василий (Эрекаев) (1879—1937) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.

Другие персоналии 
 Василий — имя ряда персонажей русского эпоса — былин и народных повестей.
 Василий Буслаев — герой новгородского былинного эпоса.
 Василий Медная Рука (ум. 932) — предводитель крупного крестьянского восстания, вспыхнувшего в византийской феме Опсикий на северо-западе Малой Азии около 932 года.
 Василий Валентин (XIV—XV века) — алхимик.
 Василий Корень (ок. 1640 — начало XVIII века) — один из первых русских гравёров по дереву, создатель первой в России гравированной иллюстрированной Библии.
 Василий Босоногий (настоящее имя Василий Филиппович Ткаченко, 1858—1933) — русский странник конца XIX — начала XX веков, некоторое время входил в окружение императорской семьи.
 Василий К. (настоящее имя Василий Васильевич Киселёв; род. 1969) — российский музыкант, поэт, лидер группы «Василий К. & Интеллигенты».

Прочее 
 Василий Аласа — село, расположенное в Ожулунском наслеге Чурапчинского улуса Якутии.

См. также